Gheorghe Doja peut désigner :

Toponyme 

 Gheorghe Doja, une commune du județ de Ialomița ;
 Gheorghe Doja, une commune du județ de Mureș ;
 Gheorghe Doja, un village de la commune de Răcăciuni, dans le județ de Bacău.

Patronyme 
 le nom roumain de György Dózsa, leader d'une révolte paysanne en Transylvanie au